Willie Smith (golfer) (1876-1916), Schots golfer
 Willie "The Lion" Smith (1893–1973), Amerikaanse jazzpianist en -componist
 Willie Smith (saxofonist, 1910) (1910–1967), Amerikaanse jazzsaxofonist
 Willie Smith (saxofonist, 1926) (1926–2009), Amerikaanse jazzsaxofonist en arrangeur 
 Willie Smith (drummer) (1936–2011), Amerikaanse bluesdrummer en -mondharmonicaspeler
 Willie Smith (sprinter) (1956–2020), Amerikaanse atleet gespecialiseerd op de 400 meter
 Willie Smith (hordeloper) (1977), Namibisch atleet gespecialiseerd op de 400 meter horden